Алекса́ндр Ива́нович Опа́рин:
 Опарин, Александр Иванович (1894—1980) — советский биолог, биохимик, Герой Социалистического Труда.
 Опарин, Александр Иванович (род. 1957) — российский офицер ВМФ, Герой Российской Федерации.